L'expression carnet de notes peut faire référence  :
 au bulletin scolaire, bulletin de notes ou relevé de notes : document consignant l’évaluation de l’élève faite par les enseignants que l’école transmet à l’attention des parents ;
 au calepin ou bloc-notes, petit cahier dans lequel on écrit ses réflexions que l'on emporte avec soi ;
 au roman Carnet de notes signé par Patrick Sébastien ;
 à l'une des principales compilations de William Sheller (1993, recueil de 4 CD).

Voir aussi 

 Carnet de croquis